Пржине могу да буду:

 Пржине (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Пржине (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ